François Pichard du Page (1749-1794), homme politique français
René Pichard du Page (1886-1966) homme de lettres, historien, bibliothécaire français